John Keating ist der Name folgender Personen:

* John Keating (Richter) (1630–1691), irischer Jurist und Richter
 John Keating (Verwalter) (1760–1856), irisch-amerikanischer Söldner und Landverwalter 
 John Keating (irischer Politiker) (1869–1956), irischer Politiker
 John Keating (australischer Politiker) (1872–1940), australischer Politiker
 John Keating (Sportkommentator), US-amerikanischer Sportkommentator 
 John D’Arcy Keating (* 1952), kanadischer Eishockeyspieler 
 John Richard Keating (1934–1998), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Arlington

John Keating ist der Name folgender fiktiven Personen:

 John Keating, Lehrer im Film Der Club der toten Dichter

Siehe auch:
 Johnny Keating (1927–2015), britischer Musiker
 Seán Keating (eigentlich John Keating; 1889–1977), irischer Maler